Эль-Батан (El Batán, El Batan) — топоним:
  — сельский населённый пункт в испанской провинции Альбасете, входит в состав муниципалитета Касас-де-Ласаро.
  — сельский населённый пункт в испанской провинции Санта-Крус-де-Тенерифе, входит в состав муниципалитета Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна.
  — населённый пункт в испанской провинции Касерес, входит в состав муниципалитета Гихо-де-Галистео.
  — мутамадият Туниса, входит в состав вилайета Мануба.
  — небольшой город на севере Туниса, административный центр одноимённого мутамадията.